Hans Hedtoft (politicus), (1903-1955) een Deense politicus
Hans Hedtoft (schip, 1958), een Deens schip dat verging in 1959